

Patronyme
 Andrés Guardado, (1986- ), est un footballeur international mexicain.
 Eddie Guardado, (1970- ), est un joueur de baseball américain. 

Homonymie
Homonymie de patronyme